Triebe ist der deutsche Name mehrerer Flüsse in Tschechien:
 Böhmische Triebe, Zufluss der Stillen Adler, siehe Třebovka
 Mährische Triebe, Zufluss der March, siehe Třebůvka
 Richard Triebe (1922–2012), deutscher Bildhauer, Maler, Grafiker und Regensburger Dombaumeister

Siehe auch:

 Trieb